Peter Heigl ist der Name folgender Personen:

* Peter Heigl (Sprachwissenschaftler) (* 1946), deutscher Sprachwissenschaftler
 Peter Heigl (Historiker) (* 1952), deutscher Historiker, Kurator und Dokumentarfilmer